Vida monótona es el segundo álbum en vivo y el séptimo álbum del grupo musical de punk rock argentino 2 Minutos. Fue publicado en 2003.

Lista de canciones

Véase también 
 Música de Argentina

Álbumes de 2003
Álbumes de punk rock